Greene hace referencia a:
 Edward Lee Greene: botánico estadounidense, cuya abreviatura es Greene.
 Emily Greene Balch, escritora y pacifista estadounidense, premio Nobel de la Paz en 1946.
 Graham Greene, escritor británico.
 Brian Greene, físico estadounidense, autor de El Universo Elegante.
 William Cornell Greene, empresario estadounidense.